Apulia kan syfta på 

 Apulia – en historisk plats omnämnd i Vita Ansgarii, se Apuolė
 Apulia (insekter) – ett släkte insekter

Geografi

Italien 

 Apulien – en region Apulia i sydöstra Italien,

Portugal 

 Apúlia (ort), Braga, Esposende, 
 Apúlia (freguesia), Braga, Esposende, 

Robotskapade Portugalförgreningar